Watts puede hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Unidades de medida  
 Vatio, en inglés  plural watts, la unidad de potencia equivalente a 1 julio/segundo.

Personas con apellido Watts 
 Alan Watts (1915-1973), también conocido como Alan Wilson Watts, filósofo británico, así como editor, sacerdote anglicano, locutor, decano, escritor, conferenciante, y experto en religión.
 Carl Eugene Watts (1953-2007), también conocido por su sobrenombre Coral, asesino en serie estadounidense.
 Charlie Watts (1941-2021), también conocido como Charles Robert "Charlie" Watts, músico británico, y baterista de la banda de rock 'The Rolling Stones'.
 Ernie Watts (1945-), también conocido como Ernest James Watts, músico estadounidense de jazz y de rhythm and blues. 
 George Frederick Watts (1817-1904), pintor y escultor británico de la época victoriana, asociado con el movimiento simbólico.
 Jon Watts (1981-), director, productor, y guionista estadounidense. 
 Naomi Watts (1968-), también conocida como Naomi Ellen Watts, actriz británica nacionalizada australiana.
 Nathan Watts (1954-), también conocido como Nathan Lamar Watts, bajista estadounidense.
 Robert Watts (1938-), productor de cine británico.
 Slick Watts (1951-), también conocido como Donald Earl "Slick" Watts, deportista estadounidense, jugador de baloncesto.
 William Walter Watts (1856-1920), briólogo, botánico, y religioso evangelista inglés.

Personas con nombre propio Watts 
 Watts Humphrey (1927-2010), también conocido como Watts S. Humphrey, pensador estadounidense en ingeniería de software, y a menudo llamado padre de la calidad de software.

Toponimia 
 Municipio de Watts, municipio del condado de Perry, en el estado estadounidense de Pensilvania.
 Watts, ciudad en el condado de Los Ángeles, California (Estados Unidos), entre 1907 y 1926.
 Watts Mills, lugar designado por el censo, y ubicado en el condado de Laurens, en el estado estadounidense de Carolina del Sur.
Watts (Oklahoma), pueblo del condado de Adair, en el estado estadounidense de Oklahoma.

Cinematografía 
 25 Watts, película cómico-dramática uruguaya del año 2001.

Matemática 
 Modelo Watts y Strogatz,  en teoría de redes, se emplea para la construcción de algunas redes de mundo pequeño.

Miscelánea 
 Disturbios de Watts, serie de disturbios sociales acontecidos en agosto de 1965, en el vecindario de Watts, en Los Ángeles, California.
Watt's, empresa de alimentación chilena.